Молодилово — название населённых пунктов в России:

 Молодилово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Молодилово — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.